Численность населения Магаданской области по данным Росстата составляет 137529 чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население — 96,04 % (). По этому показателю область уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу (по Дальневосточному федеральному округу —  %).

Численность населения 
Динамика населения в современных границах (без учёта входившего в состав области в 1953—1992 годы Чукотского автономного округа)
(наличное население на 1959 год, постоянное население с 1970 года):

Динамика населения в 1959—1989 годы дана по официальным итогам переписей населения, включавшим входивший в состав области Чукотский автономный округ
(наличное население в 1959—1989 годы, постоянное население с 1990 года):

Демография 

Доля родившихся на селе в области за 16 лет неуклонно снижалась с 15—17 % в 1990—1992 годах до 5 % в 2006 году, что в целом повторяет изменение соотношения сельского и городского населения. Число новых браков за 1990—2006 годы в области было близко к числу разводов: 34 488 браков и 33 481 разводов за 16 лет. Особенностью региона является, что при высокой естественной убыли (величина разности между числом умерших и родившихся) среди мужчин (434 человек в 2006 году), наблюдается небольшой, но уверенный естественный прирост среди женщин (12 человек).

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

История 
По переписи 1926 года население территории современной Магаданской области составляло всего около 7 тыс. человек, к 1939 году в результате деятельности треста Дальстрой, использовавшего труд заключенных для добычи золота, численность населения выросла до 152 тыс. человек. После перехода к системе организованного найма население области продолжало расти в течение ещё ряда десятилетий, от 190 тыс. человек в 1960 году до более 390 тыс. человек к 1990 году (без учёта входившего до 1992 года в состав Магаданской области Чукотского автономного (до 1980 г. — национального) округа; с ним — 236 тыс. и 556 тыс. соответственно).

В начале 1990-х годов в результате экономического кризиса начался массовый выезд жителей области «на материк» («на большую землю»). Население области уменьшается быстрее, чем в целом на Дальнем Востоке. За 17 лет с 1990 года оно уменьшилось на 57 %, тогда как на Дальнем востоке — на 19 %. Пик оттока населения (чистой миграции из региона) пришёлся на 1991—1996 годы, когда уехали самые мобильные люди, приехавшие в советское время в регион на заработки.

Каждый год 31 августа у Большого театра в Москве проходит традиционная встреча жителей Магаданской области — как бывших, так и нынешних.

Национальный состав 
В области проживают представители коренных малочисленных народов. Среди них на начало 2007 года 57 % составляли эвены, 23 % — коряки, 13 % — ительмены. Существенная доля тех из них, кто проживает в сельской местности, заняты народными промыслами, основные из которых — оленеводство и рыболовство. Бо́льшая часть этой группы занята в натуральном хозяйстве, то есть в нетоварном сельском хозяйстве.
 
По данным Всесоюзных переписей населения 1959, 1979, 1989 годов (без учёта Чукотского автономного (до 1980 г. — национального) округа, входившего тогда в Магаданскую область) и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов:

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Магаданская область